Master Seven — шестой студийный альбом хард-рок-группы Kingdom Come, выпущенный в 1997 году на лейбле Viceroy Music Europe.

Список композиций 
Все песни написаны Ленни Вольфом

Участники записи 
Kingdom Come
 Ленни Вольф (Lenny Wolf) — вокал, ритм-гитара, продюсер, сведение
 Маркус Демл (Marcus Deml) — соло-гитара
 Оливер Кисснер (Oliver Kiessner) — ритм- и акустическая гитары
 Марк Смит (Mark Smith) — бас-гитара

Приглашённые музыканты
 Дион Мердок (Dion Murdock) — ударные
 Бьорн Тим (Bjorn Tiemann) — струнные, оркестровка и инструменты

Производственный персонал
 Энджи Шилиро (Angi Schiliro) — инженер, сведение
 Глен Миллер (Glen Miller) — мастеринг
 Йорг Догондке (Joerg Dogondke) — исполнительный продюсер

Примечания 

Альбомы Kingdom Come